Grace Park (ur. 1979), golfistka koreańska
 Grace Park (ur. 1980), aktorka kanadyjska pochodzenia koreańskiego